Нарси́с Диа́с (Нарсис Виргилио Диас де ла Пенья , 20 августа 1807, Бордо — 18 ноября 1876, Ментона) — французский художник, представитель барбизонской школы.

Жизнь и творчество 
Родился в семье испанских эмигрантов; осиротел в 10-летнем возрасте. Воспитывался в Беллевью близ Парижа протестантским священником. После того как был укушен змеёй, потерял ногу. Как художник был самоучкой, первоначально занимался росписью по фарфору.

Под влиянием живописи Эжена Делакруа примкнул к романтическому направлению в живописи. Особенно тщательно художник изучал манеру письма Антонио да Корреджо. Впервые выставил на Парижском салоне свои пейзажные полотна, сделанные в окрестностях французской столицы и в лесу Фонтенбло. Пейзажи являлись постоянной и главной темой всего творчества художника. В них он часто вносил мифологический или романтический элемент (сценки с нимфами, амурами, кентаврами, цыганами и т. д.). В 1844 году на Парижском салоне выставил свою картину Обретение родины чехами, посвящённую легендарной истории Чехии.

В 1837 году присоединился к художникам-барбизонцам. Был другом таких живописцев, как Теодор Руссо, Ж.-Ф.Милле, Гюстав Курбе. С последним в 1862 году совершил поездку «на этюды» к побережью Нормандии. Диаз поддерживал дружеские отношения также и со многими импрессионистами. В его поздних работах также чувствуется влияние импрессионизма. Несмотря на своих многочисленных друзей-импрессионистов, он не был участником первой выставки художников-импрессионистов в 1874 году в Париже,возможно, из-за его болезни «хронического бронхита» (туберкулез): болезни, которая унесёт его жизнь через два года.

Скончался от туберкулёза.

Примечания

Ссылки 
Биография

Умершие от туберкулёза
Художники-пейзажисты Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
Похороненные на кладбище Монмартр